Дирк Мю́ллер ():
  (род. 1968) — немецкий экономист.
 Мюллер, Дирк (род. 1975) — немецкий автогонщик.